Андрей Барятинский:
 Барятинский, Андрей Григорьевич Булгак — воевода и наместник во времена правления Ивана Грозного.
 Барятинский, Андрей Трофимович (1698—1750) — генерал-майор, президент Мануфактур-коллегии.